Bieg mężczyzn na 15 km techniką dowolną był jedną z konkurencji XXXIII Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, zawody odbyły się 28 lutego 2007 roku. Tytułu sprzed dwóch lat nie obronił Włoch Pietro Piller Cottrer, który tym razem zajął dziewiątą pozycję. Nowym mistrzem świata został Lars Berger z Norwegii, który startował głównie w biathlonie. Drugie miejsce zajął Leanid Karnijenka z Białorusi, a brązowy medal zdobył Niemiec Tobias Angerer.

Rezultaty

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007